Nazwy geograficzne:
 Niemczyk (województwo kujawsko-pomorskie) wieś w województwie kujawsko-pomorskim
 Osoby o nazwisku Niemczyk:
 Andrzej Niemczyk (1944–2016) – polski siatkarz i trener
 Edmond Niemczyk (ur. 1933–2009) – polsko-francuski malarz
 Jan Bogusław Niemczyk (1926–1990) – ksiądz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 Małgorzata Niemczyk (ur. 1969) – polska siatkarka
 Leon Niemczyk (1923–2006) – polski aktor filmowy i teatralny
 Piotr Niemczyk (ur. 1962) – polski polityk
 Ryszard Niemczyk – oskarżony o przestępstwa
 Stanisław Niemczyk (1943–2019) – polski architekt 
 Wiktor Niemczyk (1898–1980) – ksiądz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 Krzysztof Niemczyk – krakowski artysta
 Tadeusz Niemczyk - lekkoatleta